Чествование — публичное мероприятие, на котором происходит торжественное выражение уважения, оказание почестей кому-либо.

 «Чествование» — фильм по пьесе Бернарда Слэйда, Канада, 1980 год. Режиссёр — Боб Кларк.